Рейхенбахська конвенція — конвенції, які було укладено у різні роки у місті Райхенбах (нині Дзержонюв, Польща):

 Рейхенбахська конвенція (1790) — угода між Австрією та Пруссією, укладена 27 липня 1790 року.
 Рейхенбахські конвенції (1813) — три конвенції, які було укладено з невеликим інтервалом 1813 року між Пруссією та Великою Британією, між Росією і Великою Британією та між Росією і Пруссією, з одного боку, та Австрією — з іншого.